Bruno Rodríguez puede hacer referencia a:

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores.
Bruno Rodríguez, un futbolista francés.
Bruno Rodríguez, un tenista mexicano.